

Toponymie
 Røst, commune du comté de Nordland en Norvège ;

Patronymie

 Maurice Rost (1886-1958), pilote automobile.
 Hans-Günther von Rost (1894-1945) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Cornelius Rost (1919-1983), soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale.
 Klaus Rost (né en 1940), lutteur allemand
 Frank Rost (né en 1973), footballeur allemand.
 Rost (né en 1976), rappeur français.

Homonymie de patronyme
en:Rost